Курас, Эллен (род. 1959) — американский кинооператор.
 Курас, Иван Фёдорович (1939—2005) —  советский и украинский учёный-политолог, академик  и вице-президент НАН Украины.

Примечания